Мировые рекорды в плавании среди юниоров — наивысшие результаты, показанные спортсменами-юниорами в плавании в сравнимых и повторяемых условиях, оговорённых правилами.
 Девушки — 17 лет и младше;
 Юноши — 18 лет и младше.

Правила 
Рекорды ратифицируются Международной федерацией плавания(ФИНА). Рекорды могут быть поставлены на «длинной воде» (бассейн 50 метров) или «короткой воде» (бассейн 25 метров). ФИНА признаёт мировые рекорды в соответствии с утверждённым списком дисциплин для юношей и для девушек.
Рекорды в бассейнах 50 метров засчитываются при улучшении времени, показанного пловцами юниорами на соревнованиях после 1 апреля 2014 года. Мировые рекорды ФИНА среди юниоров в бассейне 25 метров признаются с 1 января 2015 года.

 Вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м
 На спине: 50 м, 100 м, 200 м
 Брасс: 50 м, 100 м, 200 м
 Баттерфляй: 50 м, 100 м, 200 м
 Комплексное плавание: 100 м (только на «короткой воде»), 200 м, 400 м
 Эстафеты: 4×100 м вольным стилем, 4×200 м вольным стилем, 4×100 м комбинированная.

Процесс ратификации описывается в ФИНА правилом SW12, и требует того, чтобы система электронного хронометража и длина бассейна были сертифицированы. Плавательные костюмы спортсменов должны соответствовать правилам ФИНА. После соревнований спортсмены должны пройти допинг-тест. Рекорды могут быть установлены на промежуточных дистанциях в ходе более длинного вида (например на 800 метрах в ходе 1500 метров) и на первом этапе эстафеты вольным стилем или комбинированной эстафеты (плавание на спине).

50-метровый бассейн

Юноши 

* Примечания: # — рекорд ожидает ратификации в FINA; РМ — действующий рекорд мира среди взрослых; ЕР — действующий рекорд Европы среди взрослых; нр — действующий национальный рекорд среди взрослых.
Рекорды в стадиях: кв — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; кэс − 1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; тт — в ходе более длинного заплыва; зп — заплыв на время.

Девушки 

* Примечания: # — рекорд ожидает ратификации в FINA; РМ — действующий рекорд мира среди взрослых; ЕР — действующий рекорд Европы среди взрослых; нр — действующий национальный рекорд среди взрослых.
Рекорды в стадиях: кв — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; кэс − 1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; тт — в ходе более длинного заплыва; зп — заплыв на время.

Смешанные эстафеты 

* Примечания: # — рекорд ожидает ратификации в FINA; РМ — действующий рекорд мира среди взрослых; ЕР — действующий рекорд Европы среди взрослых; нр — действующий национальный рекорд среди взрослых.
Рекорды в стадиях: кв — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; кэс − 1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; тт — в ходе более длинного заплыва; зп — заплыв на время.

25-метровый бассейн

Юноши 

* Примечания: # — рекорд ожидает ратификации в FINA; MP — действующий рекорд мира среди взрослых; EP — действующий рекорд Европы среди взрослых; HP — действующий национальный рекорд среди взрослых.
Рекорды в стадиях: кв — квалификация; пф— полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; кэс −1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; тт — в ходе более длинного заплыва; зв — заплыв на время.

Девушки 

* Примечания: # — рекорд ожидает ратификации в FINA; MP — действующий рекорд мира среди взрослых; EP — действующий рекорд Европы среди взрослых; HP — действующий национальный рекорд среди взрослых.
Рекорды в стадиях: кв — квалификация; пф— полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; кэс −1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; тт — в ходе более длинного заплыва; зв — заплыв на время.

Смешанные эстафеты

Примечания

Ссылки 
 Мировые рекорды ФИНА ()

Спортивные мировые рекорды
Мировые рекорды в плавании